Cantal – masyw górski w Masywie Centralnym
 Cantal – departament Francji
 cantal – rodzaj sera